Web Processing Service – specifica dell'Open Geospatial Consortium
 Welding Procedure Specification – specifica di procedimento di saldatura
 Wi-Fi Protected Setup – standard per la sicurezza delle reti domestiche senza filo della Wi-Fi Alliance
 Windows PowerShell – interfaccia a riga di comando della Microsoft
 Women's Professional Soccer – campionato di calcio femminile professionistico statunitense 
 Workplace Shell – interfaccia utente orientata agli oggetti di OS/2
 World Poets Society – associazione internazionale di poesia
 Wi-Fi Position-based Services – servizi basati sul posizionamento geografico geolocalizzazione